Ву́лых — еврейская фамилия, на идише означающая румын, валах.

 Вулых, Александр Ефимович (род. 1956) — русский писатель, поэт-песенник, переводчик, критик и журналист, сценарист, колумнист. Сын Е. П. Вулыха.
 Вулых, Анатолий Юрьевич (род. 1950) — украинский инженер, доктор технических наук, заслуженный металлург Украины и лауреат государственной премии Украины.
 Вулых, Ефим Петрович (Пинхасович) (1916—1982) — архитектор, градостроитель.
 Вулых, Ида Пинхасовна (1910—1989) — советский музыковед и библиограф, сестра Е. П. Вулыха.
Также:
 Башня Вулыха — разработанная Ефимом Вулыхом конструкция многоэтажных жилых домов.

Примечания

См. также